Білаш — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білаш Світлана Олексіївна (1963) — український графік
 Білаш Борис Федорович (1941) — письменник, поет, Герой України
 Білаш Борислав Миколайович (1929—2021) — канадський історик, дійсний член УВАН
 Білаш Костянтин Анатолійович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Білаш Олександр Іванович (1931–2003) — український композитор, народний артист УРСР і СРСР, Герой України
 Білаш Олександр Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Белаш
Українські прізвища